Ведашић може бити:

 Ведашић (Томиславград), насељено место у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ
 Ведашић (Удбина), насељено место у општини Удбина, Личко-сењска жупанија у Републици Хрватској